Кобинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кобинское сельское поселение — в Братском районе Иркутской области.
 Кобинское сельское поселение — в Шелковском районе Чеченской Республики.